Hammerheart — пятый альбом, выпущенный шведской группой Bathory. Он продолжил переход, начатый на Blood Fire Death от блэк-метала к тому, что впоследствии станет известно как викинг-метал.

Оформление обложки основано на картине Фрэнка Дикси «Похороны викинга».

Критика 
AllMusic назвал альбом «безоговорочным триумфом шведского новаторства».

Влияние 
HammerHeart Brewing Co. — пивоварня, расположенная в Лино-Лейкс, штат Миннесота, на название которой повлиял альбом. По словам соучредителя Натаниэля Чепмена, «Все названия нашего пива вдохновлены норвежскими традициями, и мы хотим сохранить эту позицию». Тематика пивоварни сосредоточена на скандинавской и кельтской мифологии, а также хэви-метал-музыке.

Список композиций 

В переиздании 2003 года композиции 5 и 6 объединены.

Участники записи 
 Quorthon — гитара, вокал
 Kothaar — бас
 Vvornth — ударные

Примечания 

Альбомы Bathory
Альбомы Noise Records